Likouala – departament Konga
 Likouala – rzeka w Kongu
 Likouala – prefektura apostolska Kościoła katolickiego w Kongu